Funkcja osobliwa – określana czasem jako "Diabelskie schody"
 Funkcja Cantora – szczególny przypadek funkcji osobliwej, również tak nazywana